Bejček či Bejčková jsou příjmení, která nosí více významných osobností:

 Jaroslav Bejček (1926–1986) – český malíř, grafik, sochař a ilustrátor
 Josef Bejček (* 1935) – český politik
 Josef Bejček (právník) (* 1952) – český právník a vysokoškolský pedagog
 Li Ki Sun Bejčková (1931–1999) – korejsko-česká malířka
 Vladimír Bejček (* 1953) – český ornitolog, vysokoškolský učitel, profesor a děkan FŽP ČZU

Související články 
 Býk